Il doppio del torneo di tennis Dewar Cup 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Cox e Owen Davidson che hanno battuto in finale Gerald Battrick e Graham Stilwell 6-4, 8-6.

Teste di serie

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1973